А́страханська вулиця — вулиця в різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Астрахань.

 Астраханська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Астраханська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Астраханська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Астраханська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Астраханська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Астраханська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Астраханська вулиця — колишня назва Авдіївської вулиці в місті Кам'янське.
 Астраханська вулиця — колишня назва вулиці Кастуся Калиновського в місті Київ.
 Астраханська вулиця — колишня назва вулиці Аліма Солониченка в місті Кривий Ріг.

Вулиці